Witzendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Witzendorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Witzendorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde von St. Pölten, Niederösterreich

Siehe auch
 Witzendorff
 Wietzendorf